On the Beach steht für:

 On the Beach, Originaltitel von Das letzte Ufer (Roman), Roman von Nevil Shute aus dem Jahre 1957, sowie dessen Verfilmungen
 Das letzte Ufer, US-amerikanischer Spielfilm von 1959
 USS Charleston – Die letzte Hoffnung der Menschheit, US-amerikanisch-australischer Spielfilm von 2000
 On the Beach (Neil-Young-Album), Album von Neil Young aus dem Jahre 1974
 On the Beach (Chris-Rea-Album), Album von Chris Rea aus dem Jahre 1986 mit gleichnamiger Single